Ett verifikat är i sin bredaste betydelse en handling som kan användas som bevis för något. Inom bokföring betecknar det ett bevis på att en affärshändelse har ägt rum. Ett datorskrivet kassakvitto eller en faktura tillsammans med ett kontoutdrag som visar att fakturan är betald kan till exempel räknas som verifikat. 

En verksamhets verifikat utgör underlag för verksamhetens bokföring. Enligt god bokföringssed ska en verksamhet datera sina verifikat och ordna dem i kronologisk ordning. Vanligen sker detta genom att verifikaten häftas fast på A4-papper och sorteras kronologiskt i pärmar.

Se även 
 Skrivet kvitto

Bokföring